Pomerania, puede referirse a:

 Pomerania, región situada entre Alemania y Polonia.
 Pomerania (perro), una raza de perro originaria de la región con el mismo nombre, también llamado Pomerano.
 Ducado de Pomerania, antiguo estado en la región de Pomerania.
 Pomerania Sueca, dominio sueco en Pomerania.
 Provincia de Pomerania (1653-1815), nombre antiguo del desaparecido reino de Brandeburgo-Prusia.
 Provincia de Pomerania (1815-1945), una provincia histórica de Prusia, más tarde Alemania.